Das Herrendoppel der Australasian Championships 1909 war ein Tenniswettbewerb in Perth.

Titelverteidiger waren Fred Alexander und Alfred Dunlop. Das Finale gewannen J. Keane und Ernie Parker gegen Tom Crooks und Anthony Wilding. Für Anthony Wilding war dies schon das zweite Finale, nach 1908, in Serie an den Australasian Open.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herrendoppel
1909